Lougou ist der Name folgender Orte:

 Lougou (Benin), Stadt und Arrondissement in Benin
 Lougou (Niger), Dorf in Niger

Siehe auch:
 Lugu